Chicago kan syfta på:

 Chicago (spel om stick och kombinationer) – ett kortspel, en utveckling av det äldre spelet poängpoker
 Chicago (pokerspel) – en variant av stötpoker